Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2014—2015 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Тель-Авів).

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
Примітки: 
1. Клуб Маккабі (Тель-Авів) позбавлений 2 очок.
2. Клуб Хапоель (Тель-Авів) позбавлений 2 очок.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

 
 
  

Примітки: 
1. Клуб Бейтар (Єрусалим) позбавлений 1 очка.

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд

Турнірна таблиця 

 
  

  

  
 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2014—2015
Ізраїль
Ізраїль